Марафон Лондон — Сидней () был проведён в 1968 году и стал одним из важных событий в истории автоспорта.
Оригинальная гонка планировалась как однократное спортивное мероприятие, но позже были проведены ралли по этому маршруту.
Второй ралли-рейд был организован в 1977 году, третий раз гонка проводилась в 1993, это было юбилейное ралли посвящённое 25-летию первого соревнования. После этого соревнование проводилось в 2000 и 2004 годах.

Победителем в 1968 году стал британский экипаж на  производства Rootes Group, экипаж: Эндрю Коуэн, Колин Малкин и Брайан Койл. До финиша добрались пятьдесят шесть автомобилей, в том числе четыре команды.

В ралли принимала участие команда «Автоэкспорта» на автомобилях «Москвич», которая успешно дошла до финиша. В нее входили экипажи Сергея Тенишева (20 место по итогам ралли), Уно Аавы (22 место), Александра Ипатенко (33 место) и Виктора Щавелева (38 место).

1968 
Первый марафон был запущен в конце 1967 года, когда в Великобритании происходил экономический застой, вызванный последствиями Второй мировой войны. Страна испытывала серьёзные потрясения, которые выражались в девальвации национальной валюты (фунта стерлингов). Отдельные деятели Великобритании осуществляли деятельность, направленную на общий подъём экономики.

Одним из таких лиц стал владелец Daily Express  выдвинул идею создать информационный повод для подъёма настроений в стране. Этот повод газета сможет использовать и тем самым поднять свой уровень работы. Владелец газеты и два руководителя предприятия — Джоселин Стивенс и Томми Сопвит — решили спонсировать спортивное мероприятие, в котором хорошо могут выступить представители Британии.

Выбор пал на автогонки, которые могли выгодно представить продукцию британского автопрома за рубежом — в первую очередь претендентами на победу должны были стать национальные марки Rootes Group и British Motor Corporation. Трасса соревнований была проложена не случайно и охватывала существенную часть территорий британских колоний, которые получили независимость позже. Это Ирак, Афганистан, Пакистан, Индия и Австралия.

Призовой фонд гонки состоял из трёх премий и одного дополнительного приза:
 За первое место — 10 000 фунтов стерлингов (21 429 австралийских долларов);
 За второе место — £3 000 ($6 438, эта и следующие были предложены позже первой);
 За третье место — £2 000 ($4 285);
 Специальный приз за лучшее достижение экипажа из Австралии также £2 000 ($4 285);
Премии обеспечивались австралийским медиамагнатом  и Daily Express.
На проведение гонки было подано около 800 заявок, 100 из них были приняты и 98 экипажей вышли на старт гонки в Лондоне.

Маршрут 
Маршрут проходил по трём континентам, и по замыслу организаторов должен был включать максимальное количество стран и разнообразие дорожных условий.
Маршрут прокладывало восемь человек, которыми руководил бывший автогонщик .
Протяжённость маршрута составила , маршрут пролегал по территории одиннадцати стран.

Европейская часть

Азиатская часть 

Бомбей стал точкой, в которой необходимо было отобрать лучших, это было решено так: в австралийский город Перт участников ралли доставил морской паром S. S. Chusan знаменитой компании P&O, на котором было лишь 72 места.

Австралийская часть

Ход гонки 
Первый этап гонки проходил в особых условиях — на английской части этапа жители приветствовали участников соревнования, образовав живой коридор.
В таких условиях участники следовали до парома, а во французском Дувре их встретила толпа фотографов, журналистов и поклонников.
Старт в сторону Парижа был дан с минутными интервалами, но эта дорога оказалась сложной из-за густого тумана, от которого периодически приходилось снижать скорость до скорости пешехода.

Второй этап порадовал участников не только туманом, но и гололёдом.
К тому же французские таможенники на пограничном посту в Монбланском тоннеле тщательно проверили все машины, в особенности их интересовали суммы денег у участников.

В Турине была неразбериха в гостинице, когда одну команду поместили в номера другой.
Третий этап имел существенно большую протяжённость, при его прохождении ряд участников испытывал технические проблемы.

Пятый этап осложнялся действиями зрителей: мальчишки кидали камни в проезжающие автомобили.
Некоторые экипажи не только получили вмятины на кузовах машин, но и были вынуждены менять разбитые ветровые стёкла.

Европейская часть не выявила лидера, но на шестом этапе лидерство захватил Роджер Кларк на  , который преодолел  со средней скоростью более .
Этот этап отличался сложностью — экипажи следовали по горной ухабистой дороге при этом шёл дождь со снегом.

Кларк удерживался на первом месте вплоть до конца азиатского этапа несмотря на то, что потерял время на десятом участке в Пакистане и Индии.
Вторым шёл летающий финн Симо Лампинен на Ford Taunus, третьим — французский пилот Люсьен Бьянки на Citroën DS21 (второй пилот ).

В Австралии у Кларка начались трудности с техникой, поломка поршня отбросила его на третье место.
После финиша этапа он имел возможности воспользоваться помощью пилота Ford Motors company Эрика Джексона, чтобы снять нужные детали с его машины.
После того, как ремонт был завершён, сломался дифференциал заднего моста, увидев на обочине автомобиль Ford Cortina Mark II гонщик убедил незнакомого австралийца продать ему задний мост и, потратив на замену около 80 минут, он продолжил гонку.

К тому моменту экипаж Бьянки имел громадное преимущество над конкурентами, но в конце 29 этапа их автомобиль попал в аварию: произошло лобовое столкновение с Mini.
Пилоты вместо финиша отправились в больницу, автомобиль был разрушен, загорелся, и не подлежал восстановлению, экипаж не доехал до Сиднея .
Вслед за ними на трассе (но лишь третьим в зачете из-за штрафных минут) шёл  на Остин 1800.
Он остановился, чтобы помочь потушить огонь травмированным гонщикам и в связи с этим потерял всякие шансы на победу.

В такой ситуации лидером стал Эндрю Коуэн на . Он также притормозил около автомобиля Бьянки, но Хопкирк дал понять, что у него все под контролем.
Сам Коуэн перед началом гонки говорил инженерам Крайслера, что ему нужна  (подразумевая, что надежность более важна, чем скорость) и считал, что до конца гонки доберутся не более полудюжины экипажей.
Он получил приз в 10 000 фунтов стерлингов, второе место занял Хопкирк, приз £3 000, третьим стал австралиец Ян Вон, который получил два оставшихся приза по 2 000 фунтов.

Результаты соревнования

1977, 1993 
По маршруту гонки 1968 года были проведены два соревнования в последующие годы.

1977 
В 1977 году по этому маршруту снова был проведён ралли-марафон, но ключевым спонсором мероприятия стала авиакомпания Singapore Airlines, при этом главным фаворитом стал Mercedes-Benz.
Автомобильный бренд планировал завоевать первое и второе призовые места, а также ещё два места в первой восьмёрке.
Победителем стал Эндрю Коуэн на Mercedes 280E и это ралли стало повторением его успеха девятилетней давности.
Второе место занял автогонщик Тони Фоукес на такой же машине, третьим стал Падди Хопкирк, который вёл Citroën.

1993 
В 1993 году состоялась юбилейная ретро-гонка, посвящённая 25-летию события; в ней участвовали автомобили, выпущенные до 1970 года. Стоимость регистрации в гонке составила £12 900, дополнительно необходимо было заплатить £45 000 прохождение маршрута.
Её провёл бывший гонщик Ник Бриттэн, который в 1968 году участвовал в гонке на Lotus Cortina, а позже основал свою компанию по организации ралли-рейдов.
Он пригласил пилотов, которые выступали на первой гонке, в итоге в соревновании принял участие 21 водитель, в том числе Эндрю Коуэн и Роджер Кларк.
Всего в соревновании приняли участие 106 команд из 21 страны.
Коуэн выступал на том же самом Hillman Hunter, на котором он победил 25 лет назад; машину предоставил музей шотландского Автомобильного Клуба, где она хранилась.

Гонка имела ряд отличий от оригинального ралли 1968 года:
 Сложная политическая обстановка на Ближнем Востоке привела к тому, что ряд стран, таких как Ирак и Афганистан были выключены из маршрута, при этом в Европе, Турции и Австралии большая часть маршрута 1968 года была пройдена.
 Старые перегоны бездорожья были заменены более короткими современными спецучастками по соображениям безопасности.
 В связи с упадком морских паромных перевозок не было возможности пересечь Индийский океан в направлении Австралии. Вместо этого организаторам удалось договориться о том, что два грузовых самолёта Ан-124 доставили караван в Австралию.

Победителем был Фрэнсис Тузилл на Porsche 911, второе место занял тот же Ян Вон, который приехал третьим в 1968 (на этот раз он участвовал в ралли на Ford Falcon GT).
Третьим стал кенийский гонщик Майк Киркланд, многократный участник Ралли Сафари, взял заключительное место подиума на Peugeot 504.

В XXI веке  
После трёх проведённых автомобильных соревнований гонка стала периодически повторяемой и проводилась ещё дважды с участием современных автомобилей.

2000 
Вторая юбилейная ретро-гонка была организована в начале тысячелетия под девизом .
Снова накалённая обстановка в Азии не дала провести рейд по старому маршруту, организаторам пришлось дважды пользоваться услугами авиаперевозчиков для преодоления препятствий.
Маршрут до Турции был преодолён за четырнадцать дней, далее два Ан-124 доставили автомобили в северный Таиланд.
Из Таиланда ралли отправилось на юг страны и далее в Малайзию, на преодоление этого участка было затрачено 12 дней.
Оттуда по воздуху участников доставили в Австралию, по которой они добирались до Мельбурна в течение последних восьми дней ралли.

Также, как и в 1968 году, из Лондона отправилось 100 экипажей, до Сиднея добралось 78 машин.
Победителем стал шведский гонщик Стиг Бломквист, второе место заняла Мишель Мутон на Порше 911, её вторым пилотом был Фрэнсис Тузилл — (победитель 1977 года).
Третье место заняли Рик Бейтс и Дженни Бриттэн, которые также выступали на Порше 911.

2004 
Третий повтор оригинальной гонки, в которой участвовали автомобили  и исторические автомобили, выпущенные до 1977 года. Все автомобили имели объём двигателя до двух литров и привод на одну ось.
Новозеландские гонщики, подготовленные к ралли специалистами Лэнгуворт Моторспорт из Линкольншира выиграли все три места подиума.
Пилоты из Новой Зеландии выступали на автомобилях Honda Integra.
Первое место заняли , на второе место пришли Майк Монтгомери и Рой Вильсон, на третьем месте — Шейн Мурланд и Джон Бентон.
Лучшим экипажем на заднем приводе стал британец Энтони Вард на , который пришёл шестым.

2008 
Поклонники соревнования отметили сорокалетие исторической гонки автопробегом по заключительной части дистанции — из города Вангаратта до Эди и далее по трассе пробега в Сидней. В пробеге участвовало 18 экипажей, пробег поддерживал журнал RallySport Magazine.
Звёздами мероприятия стали автогонщики-ветераны Барри Фергюсон и Дэйв Джонсон, закончившие в 1968 году гонку на двенадцатом месте.

Примечания

Ссылки 
 «Лондон — Сидней»
 «Лондон — Сидней» 1993 года, в журнале «За рулём», №12, 1993

1968 год в автоспорте
1977 год в автоспорте
1993 год в автоспорте
2000 год в автоспорте
2004 год в автоспорте
2008 год в автоспорте
Ралли Лондон — Сидней